

Persone
 George Hampson, decimo Baronetto (1860-1936) – entomologo inglese
 Jimmy Hampson, propr. James Hampson (1906-1938) – calciatore britannico
 Justin Hampson (1980) – giocatore di baseball statunitense
 Philip Hampson Knight (1938) – imprenditore, dirigente d'azienda e produttore cinematografico statunitense
 Thomas Hampson, detto Tommy (1907-1965) – mezzofondista e velocista britannico
 Thomas Hampson (1955) – baritono statunitense

Altro
 Processo Hampson–Linde, o semplicemente Processo Linde – processo termodinamico industriale per liquefare l'aria